

Film
One Night Only – film del 1919 diretto da Charley Chase
One Night Only – film del 2008 diretto da José Javier Reyes 
One Night Only – film del 2016 diretto da Matt Wu

Musica
 One Night Only – album dei Bee Gees
 One Night Only – album dei Black 'N Blue
 One Night Only – album di Elton John
 One Night Only: The Greatest Hits Live at Madison Square Garden – DVD di Elton John
 One Night Only – album dei Thin Lizzy
One Night Only – singolo di Beyoncé del 2006
 One Night Only – singolo dei The Struts del 2017
 One Night Only – gruppo musicale britannico

Wrestling 
 One Night Only – evento in pay-per-view prodotto dalla World Wrestling Federation